Trans har flere betydninger:
 trans (latin) - latin
 Trans-
 Cis-trans-isomeri
 Transfedtsyre
 Transvestisme
 Transkønnethed
 Trans Sogn sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift).
 Trans Kirke kirken i Trans sogn.
 Trans Kirkeby landsby i Trans sogn.